Simalio är ett släkte av spindlar. Simalio ingår i familjen säckspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Säckspindlar
Simalio